Энди — женское имя Андреа, мужское имя Эндрю.
 Энди — Венсан д’Энди — (1851—1931) французский композитор, педагог, дирижёр.